Кудрявцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Кудрявцево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Кудрявцево — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Кудрявцево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Кудрявцево — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Кудрявцево — деревня в Семёнковском сельском поселении Вологодского района Вологодской области.
 Кудрявцево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Кудрявцево — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Кудрявцево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Кудрявцево — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Кудрявцево — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Кудрявцево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Кудрявцево — посёлок в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.